Гран-при Хассана II 2015 — 29-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в марокканском городе Касабланка и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 6 по 12 апреля. Соревнование начинало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Гильермо Гарсия-Лопес
 в парном разряде —  Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Гильермо Гарсия-Лопес (№ 25 в мире на тот момент). Однако испанец неожиданно выбыл уже в стартовом для себя поединке второго раунда местному теннисисту Ламину Уахабу. 
Сам же турнир выиграл второй номер посева Мартин Клижан, который в финале смог обыграть испанца Даниэля Химено-Травера. В соревновании приняли участие два представителя России: Андрей Кузнецов, выбывший в первом же раунде и Михаил Южный, проигравший во втором.

В парном розыгрыше турнира победу одержали Рамиз Джунейд и Адиль Шамасдин, которые в финале обыграли первых номеров посева Рохана Бопанну и Флорина Мерджу. Прошлогодние чемпионы Жан-Жюльен Ройер и Хория Текэу не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мартин Клижан обыграл  Даниэля Химено-Травера со счётом 6-2, 6-2.
 Клижан выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Химено-Травер сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Рамиз Джунейд /  Адиль Шамасдин обыграли  Рохана Бопанну /  Флорина Мерджу со счётом 3-6, 6-2, [10-7].
 Джунейд выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Шамасдин выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Хассана II
 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250
 Гран-при Лаллы Мерьем 2015

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Марокко
Теннис
Апрель 2015 года
2015